На территории Исландии, по данным Национального Энергетического Управления (, ), находится 27 озёр площадью более 5 км² и 55 озёр площадью от 1 до 5 км². В это количество не входят искусственно созданные водохранилища и временные водоёмы, образующиеся в результате сезонного таяния ледников. Количество озёр площадью более 10 гектаров составляет около 1850. На данный момент список содержит наиболее крупные и некоторые небольшие озёра.

Примечания 

Исландия

Списки:Исландия